A férfi 3 méteres műugrás selejtezőit július 21-én, az elődöntőt és a döntőt július 22-én tartották a 2011-es úszó-világbajnokság.

Eredmény
Kékkel az elődöntősök vannak jelölveZölddel a döntősök vannak jelölve

Források
Rajtlista 
Selejtező 
Elődöntő 
Döntő 

F03